Каспари — немецкая фамилия, образованная как патроним от латинской формы родительного падежа имени Каспар:

Известные носители 
 Каспари, Адольф Адольфович (1838—1892) — российский врач.
 Каспари, Альвин Андреевич (1836—1912/1913) — российский издатель, книгопродавец.
 Каспари, Карл Пауль (1814—1892) — немецкий богослов и востоковед.
 Каспари, Карл Генрих (1815—1861) — немецкий евангелическо-лютеранский проповедник.
 Каспари, Отто (1841—1917) — немецкий философ.
 Каспари, Роберт (1818—1887) — немецкий ботаник.

См. также 
 Каспаров
 Каспарян
 Каспарини
 Каспар
 Каспер